Liste der Baudenkmale in Grünow steht für:

 Liste der Baudenkmale in Grünow (Mecklenburg), Gemeinde Grünow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Grünow (bei Prenzlau), Gemeinde Grünow, Landkreis Uckermark, Brandenburg